Kung Fu bzw. Kungfu steht für:

 Kung Fu, nach amtliche Pinyin-Umschrift Gongfu, auch Gong Fu geschrieben, heute Synonym für: chinesische Kampfkunst
 Kungfu (Gastronomiekette), chinesische Fastfoodkette
 Kungfu (Band), Hamburger Rockband
 Kung Fu (Fernsehserie), siehe dort auch zum Film Kung Fu – Der Film
 mehrere Computerspiele, siehe Kung-Fu Master (Computerspiel)
 Kung Fu, häufiger Gong Fu geschrieben, Bestandteil der chinesischen Teekultur, siehe Gong Fu (Teezubereitung)

Siehe auch:
 Cheng Congfu (* 1984), chinesischer Rennfahrer
 Kung Fu Hustle, Spielfilm
 Kung Fu Records, Punklabel